Mole River ist der Name folgender Flüsse:

 Mole River (Ghana), Nebenfluss des Weißen Volta in Ghana
 Mole River (Dumaresq River), Nebenfluss des Dumaresq River in New South Wales, Australien

River Mole ist der Name folgender Flüsse:

 River Mole (River Taw), ein Nebenfluss des River Taw in der Grafschaft Devon, Vereinigtes Königreich
 River Mole (Themse), ein Nebenfluss der Themse in den Grafschaften West Sussex und Surrey, Vereinigtes Königreich